Školjić je ime več otočkov na Hrvaškem:

 Školjić, otoček pri Ižu
 Školjić, otoček pri otoku Prvić
 Školjić, otoček pri Murtru
 Školjić, otoček pri otočku Male Orjule
 Školjić, otoček pri Pašmanu
 Školjić, otoček pred polotokom Rat (Split)
 Školjić, otoček pri otoku Unije
 Školjić, otoček pri otoku Vir
 Školjić Veliki, otoček pri otoku Krku
 Školjić Mali, otoček pri otku Vrgada
 Pomerski Školjić, otoček v Istri
 Premanturski Školjić, otoček v Istri

Glej tudi 
 Školj